Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1990. годину.

Поредак

Референце 

1990
Музика у 1990.